Indian Bay (baai), een baai van het Canadese eiland Newfoundland
 Indian Bay (gemeente), een gemeente gelegen aan die baai
 Indian Bay (Arkansas), een gehucht in de Amerikaanse staat Arkansas